

Localidades

 Le Gua (Charente-Maritime)
 Le Gua (Isère)

Desambiguação